Naselja u Srbiji
 Postenje (Ljubovija, Srbija), naselje u općini Ljubovija
 Postenje (Novi Pazar, Srbija), naselje u Novi Pazar